Tükröm, tükröm (Született feleségek) - a Született feleségek sorozat epizódja
 Tükröm, tükröm, 1996-os film
 Tükröm, tükröm (film, 2012) - 2012-es film
 Tükröm, tükröm (regény) - regény